Boucicaut (przydomek)
 Boucicaut (stacja metra)